Maria d'Antiochia (1145-1182) – basilissa dei Romei, moglie dell'imperatore bizantino Manuele I Comneno
 Maria di Antiochia (?-post 1307) – figlia di Boemondo IV d'Antiochia e Melisenda di Lusignano, pretendente al trono di Gerusalemme
 Maria di Antiochia-Armenia (1215-1257) – signora di Toron, figlia di Raimondo Rupeno e Eloisa di Lusignano
 Maria di Antiochia (?-post 1280) – figlia di Boemondo VI d'Antiochia e Sibilla di Armenia
 Maria di Antiochia (?-?) – madre di Federico di Antiochia, figlio naturale di Federico II di Svevia